Red Island kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Red Island (ö i Antarktis),

Heard- och McDonaldöarna 

 Red Island (ö i Heard- och McDonaldöarna),

Kanada 

 Red Island, Newfoundland, ö, 

Robotskapade Antarktisförgreningar